Russell Garcia (hockeyer) (geboren in 1970), Brits hockeyer
 Russell Garcia (componist) (1916-2011), Amerikaans trompettist en componist